K-Wert steht für:

 Wärmedurchgangskoeffizient, ein Maß der Wärmedämmung
 Thermoempfindlichkeit, siehe Thermoelektrische Spannungsreihe
 K-Wert nach Fikentscher, ein Maß für die mittlere Molmasse von Polymeren

Siehe auch:
 K-Zahl
 K-Faktor